Partners in Crime ist der Originaltitel von:

 Die Büchse der Pandora (Buch) von Agatha Christie (1929)
 Der Tod kommt nie allein, US-amerikanischer Film von Jennifer Warren (2000)
 Partners in Crime, Film nach Edgar Wallace von 1961

Siehe auch:
 Detektei Blunt (Originaltitel Agatha Christie’s Partners in Crime), britische Fernsehserie
 Partners in Kryme, US-amerikanisches Hip-Hop-Duo